Barker är ett efternamn med engelskt ursprung.

Personer med efternamnet Barker

Alfabetiskt ordnade
 Anita Barker Andersen (född 1945), svensk musiker, författare och evangelist
 Bob Barker (född 1923), amerikansk programledare
 Cam Barker (född 1986), kanadensisk ishockeyspelare
 Cicely M. Barker (1895–1973), brittisk poet och illustratör
 Cliff Barker (1921–1998), amerikansk basketspelare
 Clive Barker (född 1952), brittisk författare och filmskapare
 Daniel Barker (född 1976), svensk lärare, författare  och läromedelsutvecklare
 Elinor Barker (född 1994), brittisk tävlingscyklist
 Emily Barker (född 1983), australisk musiker
 George Barker (1913–1991), brittisk författare
 Gregory Barker (född 1966), brittisk politiker, konservativ
 Harold Barker (1886–1937), brittisk roddare
 Henry Aston Barker (1774–1856), brittisk konstnär
 Howard Barker (född 1946), brittisk dramatiker och teaterregissör
 Ian Barker (född 1966), brittisk seglare
 Lex Barker (1919–1973), amerikansk skådespelare
 Ma Barker (1873–1935), amerikansk kriminell
 Matthew Henry Barker (1790–1846), brittisk romanförfattare
 Nicholas Barker (född 1973), brittisk trummis
 Pat Barker (född 1943), brittisk författare
 Paul Barker (född 1958), amerikansk musiker
 Petronella Barker (född 1965), norsk skådespelare
 Robert Barker (1739–1806), brittisk konstnär
 Ronnie Barker (1929–2005), brittisk skådespelare och komiker
 Sue Barker (född 1956), brittisk tennisspelare
 Thomas Barker (1769–1847), brittisk konstnär
 Thomas Barker (matematiker) (1838–1907), skotsk matematiker
 Thomas Jones Barker (1815–1882), brittisk konstnär
 Travis Barker (född 1975), amerikansk trummis

Kronologiskt ordnade (äldre version)
 Robert Barker (1739–1806), brittisk konstnär
 Henry Aston Barker (1774–1856), brittisk konstnär
 Thomas Barker (1769–1847), brittisk konstnär
 Thomas Jones Barker (1815–1882), brittisk konstnär
 Cicely M. Barker (1895–1973), brittisk poet och illustratör
 George Barker (1913–1991), brittisk författare
 Lex Barker (1919–1973), amerikansk skådespelare
 Bob Barker (född 1923), amerikansk programledare
 Ronnie Barker (1929–2005), brittisk skådespelare och komiker
 Pat Barker (född 1943), brittisk författare
 Howard Barker (född 1946), brittisk dramatiker och teaterregissör
 Clive Barker (född 1952), brittisk författare och filmskapare
 Sue Barker (född 1956), brittisk tennisspelare
 Paul Barker (född 1958), amerikansk musiker
 Petronella Barker (född 1965), norsk skådespelare
 Nicholas Barker (född 1973), brittisk trummis
 Travis Barker (född 1975), amerikansk trummis
 Emily Barker (född 1983), australisk musiker
 Cam Barker (född 1986), kanadensisk ishockeyspelare
 Elinor Barker (född 1994), brittisk tävlingscyklist

Referenser

Se även 
 Bark (efternamn)

Efternamn
Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken